Quattro evangelisti – nome con cui si identificano complessivamente i redattori dei quattro Vangeli: Giovanni, Matteo, Luca, Marco
Quattro Evangelisti – nome con cui si identificano quattro blocchi di granodiorite presenti sull'isola d'Elba

Opere d'arte
Quattro evangelisti – dipinto di Jacob Jordaens
Quattro evangelisti – dipinto di Mattia Preti
Quattro evangelisti – serie di dipinti